Bourscheid est le nom des localités suivantes :

 Bourscheid, une commune du grand-duché du Luxembourg ;
 Bourscheid, une commune française du département de la Moselle.